Mistrzostwa Europy w Bobslejach 2013 odbyły się w dniach od 14 stycznia do 20 stycznia 2013 roku w austriackim Igls. Odbyły się cztery konkurencje dwójka kobiet, dwójka mężczyzn, czwórka mężczyzn oraz zawody drużynowe. Mistrzostwa Europy były rozgrywane po raz 47.

Wyniki seniorów

Dwójka kobiet

Dwójka mężczyzn

Czwórka mężczyzn

Bibliografia 
 Kalendarz
 https://web.archive.org/web/20140219122656/http://www.fibt.com/uploads/media/result_womenbob_ECH_igls.pdf Wyniki dwójki kobiet]
 

2013 w bobslejach
Zawody sportowe w Innsbrucku
2013 w Austrii
Mistrzostwa Europy w bobslejach